Výraz II. třída může mít více významů:
 Silnice II. třídy, místní komunikace II. třídy – viz Kategorie pozemních komunikací, Seznam silnic II. třídy v Česku
 Fotbalové II. třídy
 Vyznamenání II. třídy
 Kationty II. třídy
 druhý postupný ročník v rámci určitého typu školy (základní, střední, vysoká apod.)
…